|}
Die Bahnstrecke Lagos–Calabar ist ein Eisenbahnbauprojekt in Nigeria.

Die staatliche chinesische China Railway Construction (CRC) beabsichtigt diesen Schienenverkehrsweg zu errichten. Die Strecke wird die größte Stadt des Landes Lagos, entlang der Küste, mit der Hafenstadt Calabar verbinden. Sie soll 1402 km lang werden, 22 Bahnhöfe mit Verkehrshalt aufweisen und für eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h konzipiert sein. Die Baukosten sind auf 12 oder 13 Mrd. US-Dollar angesetzt. Es ist das umfangreichste Bahnprojekt, das China im Ausland bisher durchführt, nach anderen Meldungen sogar die größte Auslandsinvestition Chinas überhaupt. Der Abschnitt zwischen Warri und Port Harcourt sollte im Jahr 2021 fertiggestellt werden. Im Dezember 2021 äußern Kommentatoren Zweifel, ob die Buhari-Regierung tatsächlich ernsthaftes Interesse am Projekt habe. Vor der Wahl 2023 dürfe man wenig erwarten. Verkehrsminister Amaechi machte den durch die COVID-19-Pandemie weniger tatkräftigen Investor CCECC für Verzögerungen bei der PPP-Finanzierung dieses Projektes verantwortlich. Man sei jetzt auf der Suche nach anderen Finanzierungsformen.

Literatur

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Nigeria)
Eisenbahnprojekt
Schienenverkehr (Afrika)
Verkehrsbauwerk in Nigeria